Амасис:
 Амасис — древнегреческий гончар.
 Амасис — древнегреческий вазописец.
 Амасис II — египетский фараон.
 Амасис — эллинизированное имя египетского фараона Яхмоса I.